Иван Костадинов Смичков е български революционер, прилепски войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Смичков е роден в 1878 година в село Варош, днес квартал на Прилеп, в учителско семейство. Ангел Лилов Смичков открива частно килийно училище в дома си пред 1838 година, а след това е игумен на манастира Трескавец, неговите синове Георги и Костадин също са учители и свещеници в Прилеп.

От 1903 година до Младотурската революция в 1908 година Иван Смичков е войвода на чета. По време на Илинденско-Преображенското въстание е секретар на Мукоския район, чийто войвода е Анте Дунски. След въстанието освен с турски части се сражава и с появилите се в Мариово чети на гръцката пропаганда. Негови четници тогава са Марко Христов и Стоян Христов от Витолища, Кръсте от Гърбовец, Злате от Върбско, Трайко Зойката от Живово. През 1907 година е подвойвода на Тане Николов, който му оставя и своите четници Васил Балевски, Никола Василев от Казанлък, Никола Ангелов от Хебибчево, Аргир Господинов от Хасково, Милуш от Карлово и Колю (Веке) от Кратово. Васил Балевски си спомня за Иван Смичков:

След това за кратко оставя четата си под ръководството на Никола Василев, старши подофицер от Казанлък, като след Младотурската революция от юли 1908 година се легализира. По-късно се установява в България и е член на Илинденската организация. Умира на 17 октомври 1933 година.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Прилеп
Борци срещу гръцката въоръжена пропаганда в Македония
Дейци на Илинденската организация
Починали в София
Погребани в Централните софийски гробища
Български имигранти от Македония в София